För den brittiska adelstiteln, se Lord.
Lord är ett efternamn, som förekommer i flera länder, i Sverige bland annat som soldatnamn. Den 31 december 2013 var det 640 personer bosatta i Sverige med detta efternamn.

Personer med efternamnet Lord

 Albert Lord (1912–1991), amerikansk professor i slavisk litteraturvetenskap
 Elisabeth Lord (född 1947), svensk sångare och låtskrivare
 Herbert Lord (1859–1930), amerikansk militär och ämbetsman
 Jack Lord (1920–1998), amerikansk skådespelare och regissör
 John Vernon Lord (född 1939), brittisk konstnär och illustratör
 Jon Lord (1941–2012), brittisk musiker
 Maria Lord (1780–1859), australisk straffånge och affärsidkare
 Peter Lord (född 1953), brittisk filmproducent och regissör. 
 Quinn Lord (född 1999), kanadensisk barnskådespelare 
 Rebecca Lord (född 1973), artistnamn för fransk porrskådespelare
 Stanley Lord (1877–1962), brittisk sjökapten
 Stefan Lord (född 1954), svensk dartspelare
 Torsten Lord (1904–1970), svensk seglare
 Walter Lord (1917–2002), amerikansk författare
 William Paine Lord (1838–1911), amerikansk politiker, jurist och diplomat, guvernör i Oregon

Källor

Svenska efternamn
Soldatnamn
Engelska efternamn